Лакунса ():

 Лакунса — муниципалитет в Испании, провинция Наварра

 Лакунса, Мануэль де (1731—1801) — чилийский монах-иезуит, богослов, толкователь пророчеств Библии.
 Лакунса, Хосе Мария (1809—1869) — мексиканский политический, государственный и дипломатический деятель.